Adeus Até Um Dia é o sexto álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.
Foi lançado em 1996 pela editora Espacial.

Contém 12 faixas, das quais se pode destacar "Obrigado Paris, obrigado" ou "Adeus até um dia" e o reeditado "Meu herói pequeno" (estes dois últimos em "medleys") temas que viriam a fazer parte de  no primeiro álbum ao vivo, o duplo Ao Vivo No Olympia, de 2000.
"Adeus até um dia" e "Meu herói pequeno" voltam a aparecer no segundo álbum ao vivo, 15 anos de Canções - Ao Vivo No Pavilhão Atlântico, de 2003.

Faixas 
 "Adeus até um dia"
 "A vida quis assim"
 "Teu amor escondido"
 "Eu quero nanana"
 "O meu pai dizia assim"
 "Quem me dera (voltar atrás)"
 "Não chores mais"
 "Volta estás perdoada"
 "Beijinho emprestado"
 "Obrigado Paris, obrigado"
 "Meu herói pequeno"
 "Amor impossível"

	

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1996
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa